Der schwarze Reiter bezeichnet:

 Der schwarze Reiter (1926), US-amerikanischer Western von Sidney Olcott
 Der schwarze Reiter (1947), US-amerikanischer Western von James Edward Grant